Kecamatan Pasanggrahan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Pesanggrahan, distrikt, Jakarta, 
 Kecamatan Pesanggaran, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar